ZEG  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Senggo (Indonesia)